Colombini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Colombini (* 1936), italienischer Musikproduzent und Liedtexter
 Alessio Colombini (* 1951), italienischer Sänger
 Camillo Colombini (1836–1896), italienischer Politiker
 Enrico Colombini (* 1953), italienischer Autor
 Enzo Colombini (* 1958), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1985 und 2000/2001
 Ermes Colombini (* 1956), italienischer Astronom
 Eugenio Colombini (* 1992), san-marinesischer Fußballspieler
 Francesco Colombini (1588–1671), italienischer Komponist und Domherr
 Giovanni Colombini (1304–1367), italienischer Kaufmann

Colombini steht für:

 (7030) Colombini, Asteroid des Hauptgürtels